Edvi Illés Aladár (1858–1927) gépészmérnök
 Edvi Illés Aladár (1870–1958) festő